Yogmelina — рід ракоподібних родини Бокоплавових (Gammaridae).

Види
Рід містить 6 видів:
 Yogmelina brachyura (Derzhavin & Pjatakova, 1962)
 Yogmelina cocolita Karaman & Barnard, 1979
 Yogmelina laeviuscula (G.O. Sars, 1896)
 Yogmelina limana Karaman & Barnard, 1979
 Yogmelina ovata (Martynov, 1942)
 Yogmelina pusilla (G.O. Sars, 1896)

Примітки 
 WoRMS 

Бокоплавові
Роди ракоподібних